IPC (Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski) – międzynarodowa organizacja typu non-profit kierująca ruchem paraolimpijskim
 ang. Inter-Process Communication – komunikacja międzyprocesowa
 ang. Instructions Per Cycle – liczba instrukcji wykonywanych przez procesor w jednym cyklu zegara
 IPC (giełda) – meksykański indeks giełdowy